John Child (beach-volley) (né en 1967), joueur canadien de beach-volley
 John Child (gouverneur) (mort en 1690), gouverneur de Bombay
 John Child (homme politique) (~1677–1703), homme politique britannique